Amerikai Egyesült Államok
Hagerstown (Indiana)
Hagerstown (Maryland)
Hagerstown (Ohio)